Wassertrompeten ist
 eine böhmische Ortschaft im Bezirk Bischofteinitz (Horšovský Týn), siehe Ostromeč
 eine andere Bezeichnung für die Pflanzengattung der Wasserkelche